Afrikaans grenadille, een houtsoort